Кармановское сельское поселение

Кармановское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России. Административный центр — село Карманово. 
 Кармановское сельское поселение — муниципальное образование в Янаульском районе Башкортостана.